Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1987 de l’Open d'Australie qui est disputé du 12 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Zina Garrison et Sherwood Stewart battent Anne Hobbs et Andrew Castle en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1987
Australie Double mixte
Australie Double mixte
Tennis en Australie en 1987
Tennis en janvier 1987